Das Dunlop World Challenge Tennis Tournament 2012 war ein Tennisturnier für Damen in Toyota. Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 19. bis 25. November 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Toyota (Aichi)